Ковачеви могу бити:

 , презиме

или:

 Ковачеви из Коретишта

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Босна и Херцеговина
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка